Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jakob Hlasek e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Hlasek con Guy Forget e Kafel'nikov con Daniel Vacek.

Forget e Hlasek hanno perso nel 1º turno contro Joost Winnink e Fernon Wibier, così come Kafel'nikov e Vacek contro Jiří Novák e Pavel Vízner.

Jim Grabb e Richey Reneberg hanno battuto in finale 6–2, 6–1 Neil Broad e Piet Norval.

Teste di serie
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1996
ATP Tour 1996